Fredrik Midtsjø (Stjørdal, 11 augustus 1994) is een Noors profvoetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij tekende in de zomer van 2022 een contract tot medio 2025 bij Galatasaray, dat hem overnam van AZ. Midtsjø debuteerde in 2016 in het Noors voetbalelftal.

Midtsjø kwam in 2007 in de jeugdopleiding van Rosenborg en debuteerde op 9 juli 2011 in de Tippeligaen als invaller na 86 minuten voor Jonas Svensson in de thuiswedstrijd tegen Strømsgodset. In 2012 speelde hij op huurbasis voor Ranheim in de 1. Division en in 2014 werd hij verhuurd aan Sandnes Ulf waarmee hij uit de Tippeligaen degradeerde. Met Rosenborg werd Midtsjø in 2015 en 2016 landskampioen en werd ook de Noorse voetbalbeker gewonnen. In 2017 won hij met zijn club ook de heringevoerde Supercup.

Vanaf seizoen 2017/18 speelde hij voor AZ, waar hij vrijwel meteen een basisplek kreeg, die hij steeds zou behouden. Bij AZ werd hij eerst als controlerende middenvelder gebruikt, en daarna als centrale middenvelder.

Midtsjø kwam uit voor verschillende nationale Noorse selecties. Hij debuteerde op 24 maart 2016 in het Noors voetbalelftal, in een oefeninterland uit tegen Estland (0-0). Hij viel die dag na 86 minuten in voor Per Ciljan Skjelbred.

Clubstatistieken

Externe links
profiel op soccerway.com
Profiel op national-football-teams.com
Profiel bij Rosenborg BK

Noors voetballer